Galechirus — род аномодонтов из средней перми Южной Африки.

Мелкие ящерицеподобные животные, их длина составляла 30 см. Судя по зубам, представители рода были насекомоядными.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на декабрь 2019 года в род включают 2 вымерших вида:

Примечания 

Аномодонты
Синапсиды пермского периода